Buceschi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Costică Buceschi (n. 1970), handbalist român și antrenor de handbal
 Eliza Buceschi (n. 1993), handbalistă română

Nume de familie românești